Салтановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Салтановская волость (Трубчевский уезд) — в составе Брянской губернии
 Салтановская волость (Макарьевский уезд) — в составе Костромской губернии, Макарьевский уезд